Місячний сарос 159 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 9 вересня 2147 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 7 листопада 3445, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 73 затемнення (48 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія міститиме 26 повних затемнень від 16 серпня 2706 до 16 травня 3157, 8 часткових перед повними від 20 травня 2562 до 4 серпня 2688 і 7 часткових після повних від 27 травня 3175 до 31 липня 26 березня 3283.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 40-е, яке відбудеться 11 листопада 2850 і триватиме 102,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 159 

Місячні сароси